Tiboldi István (1793–1880) költő, népdalgyűjtő, unitárius tanító
Tiboldi István (1943) állatorvos